Benoît Assou-Ekotto (1984), Frans-Kameroens voetballer
 Mathieu Assou-Ekotto (1978), Frans-Kameroens voetballer